Le terme isogamie est composé du préfixe iso, du grec ancien   signifiant « égal » et du suffixe -game, du grec ancien , signifiant « union, mariage »

On l'emploie en français dans deux acceptions différentes :

 L'isogamie est un terme d'anthropologie qui désigne le mariage entre individu de même statuts ou classe sociale et a pour synonyme homogamie.
 L’isogamie est un type de reproduction assez rare impliquant des gamètes semblables.